Dinghai (kinesiska: 定海) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 53 kilometer nordost om provinshuvudstaden Fuzhou.

Närmaste större samhälle är Xiaocheng,  km norr om Dinghai. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina